Miejscowości w USA:
 Lone Rock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Lone Rock – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Lone Rock (ang. Lone Rock Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Lone Rock (ang. Lone Rock Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody